Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel KDB Korea Open) van 2013 vond plaats van 16 tot en met 22 september 2013 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Samenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Caroline Wozniacki was haar titel niet komen verdedigen. Het eerste reekshoofd Agnieszka Radwańska uit Polen won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Russin Anastasija Pavljoetsjenkova in drie sets. Radwańska wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Seoel op haar naam te schrijven. Het was haar dertiende WTA-titel.

Dubbelspel – Het ongeplaatste duo Chan Chin-wei / Xu Yifan won het toernooi. Zij versloegen in de finale de als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigsters Raquel Kops-Jones en Abigail Spears in twee sets. Het was zowel voor Chan als voor Xu de eerste WTA-titel.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Seoel 2013
Seoel